Dikson (plaats), een plaats in het Russische autonome district Tajmyr aan de Noordelijke Zeeroute
Dikson (eiland), een eiland op 1,5 kilometer afstand ervan, waar een gedeelte van deze plaats ligt
Dikson (schip) Russische ijsbreker